Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2019 – 71. sezon w historii MMŚ. W poprzednim sezonie najlepszym zawodnikiem klasy MotoGP był Hiszpan Marc Márquez. Mistrzem Moto2 został Włoch Francesco Bagnaia, natomiast zwycięzcą kategorii Moto3 został również Hiszpan Jorge Martín.

Mistrzem MotoGP został obrońca tytułu Marc Márquez, który 18 razy stał na podium (z czego 12-krotnie na 1 miejscu tj. GP Argentyny, GP Hiszpanii, GP Francji, GP Katalonii, GP Niemiec, GP Czech, GP San Marino, GP Aragonii, GP Tajlandii, GP Japonii, GP Australii i GP Walencji).

Marc tytuł przypieczętował zwycięstwem w GP Tajlandii. Hiszpan skończył z przewagą 151 punktów nad wicemistrzem Andreą Dovizioso, który zaliczył 9 podiów w sezonie, w tym wygrał 2 wyścigi (GP Kataru i GP Austrii). Trzecie miejsce zajął Maverick Viñales ze stratą 209 punktów do Márqueza. Viñales 7-krotnie stał na podium, w tym 2 razy na najwyższym stopniu (TT Holandii i GP Malezji). Poza tym zwyciężali Álex Rins - również 2 razy (GP Ameryk i GP Wielkiej Brytanii), a także Danilo Petrucci - 1 raz (GP Włoch). Zarówno dla Rinsa jak i Petrucciego były to premierowe zwycięstwa w najwyższej klasie. Pomimo znacznego marginesu mistrzowskiego Márqueza, w siedmiu wyścigach (mianowicie: Katar, Włochy, Austria, Wielka Brytania, San Marino, Tajlandia i Australia) o zwycięstwie decydowało ostatnie okrążenie, bądź zakręt.

W klasie Moto2 mistrzem został brat Marca Márqueza Álex, a w Moto3 Włoch Lorenzo Dalla Porta.

Jest to drugi przypadek w historii, kiedy mistrzami świata w jednym roku zostają bracia, po tym jak obaj tytuły mistrzowskie zdobyli w 2014 roku (Marc - w MotoGP, 

a Álex - w Moto3).

Nagrody dla zwycięzców zostały przyznane 17 listopada podczas FIM Gala Ceremony w Walencji.

Kalendarz

Lokalizacja torów

Testy 
Sezon 2019 rozpoczął się już dwa dni po zakończeniu sezonu 2018, gdyż wówczas odbyły się pierwsze testy przed nowymi zmaganiami, które miały miejsce w Walencji. Następne testy miały odbyły się po tygodniu.Kolejne po trochę ponad dwumiesięcznej przerwie i rozpoczęły zasadniczą część przygotowań do sezonu.

MotoGP

Listy startowe 
 

 
* - kierowca niezależny

♦ - debiutant w sezonie 2019

Zmiana zawodników 
• Jorge Lorenzo, po dwóch sezonach, opuścił zespół fabryczny Ducati, dołączył do Marca Marqueza do zespołu Repsol Honda. Zastąpił on Daniego Pedrosę, który w sezonie 2018 zakończył karierę. Od sezonu 2019 będzie kierowcą testowym w KTM-ie. 

• Francesco Bagnaia awansował do MotoGP, dołączając do Alma Pramac Rasing, w miejsce Danilo Petrucciego, który przeniósł się do fabrycznego zespołu Ducati w miejsce Jorge Lorenzo.

• Andrea Iannone po dwóch sezonach(2017 i 2018), opuścił Suzuki. Dołączył do Aprilii, gdzie zastąpił Scotta Reddinga, który przeniósł się do British Superbike Championship. Mistrz Moto3 w 2017 roku, Joan Mir, objął miejsce zwolnione przez Iannone w Suzuki.

• Miguel Oliveira awansował z Moto2 do MotoGP, dołączając do Tech 3 i do malezyjczyka Hafizha Syahrina. Został pierwszym zawodnikiem, który przeszedł przez system Red Bull KTM do najwyższej klasy, rywalizując w Rookies Cup, Moto3 i Moto2 na motocyklu KTM.

• Johann Zarco opuścił Tech 3 i dołączył do Red Bull KTM Factory Racing. Zastąpił on Bradleya Smitha, który przeszedł do nowo-powstałej kategorii MotoE. 

• Franco Morbidelli dołączył do Petronas Yamaha Sepang Racing. Jego partnerem jest Fabio Quartararo, który awansował do MotoGP z Moto2.

• Po rywalizacji w MotoGP od 2010 roku Álvaro Bautista, od sezonu 2019, przeszedł do Mistrzostw Świata w Superbike.

• Karel Abraham dołączył do Avintia Racing po dwóch sezonach z zespołem Aspar Racing Team / Ángel Nieto Team.

• Xavier Simeon przeszedł do Mistrzostw Świata MotoE, pozostając jednocześnie z zespołem Avintia Racing.

• Thomas Lüthi powrócił do Moto2 z zespołem Dynavolt Intact GP.

Zmiany w zespole 
• Tech 3 przeszły na maszyny KTM, kończąc ich dwudziestoletnią współpracę z Yamahą. W wyniku tego połączenia Tech 3 porzuciło wieloletniego sponsora tytułowego Monster Energy, zastąpionego przez rywala austriackiego napoju energetycznego Red Bull. 

• Ángel Nieto Team ogłosił, że połączył siły z SIC Racing Team, aby wystawić dwa satelickie zespoły Yamaha YZR-M1, zastępując Tech 3 jako zespół satelitarny Yamaha od 2019r.

• EG 0,0 Marc VDS został usunięty z listy startowej w 2019 roku.

Zmiany w trakcie sezonu 
• Z powodu dwóch złamanych kręgów podczas treningu w Assen, Jorge Lorenzo był nieobecny w rundach niemieckiej, czeskiej i austriackiej. Zastąpił go Stefan Bradl.

• Z powodu stłuczenia płuc i problemów z oddychaniem Joan Mir opuścił rundy austriackie i brytyjskie. Został zastąpiony przez Sylvaina Guintoli w Silverstone.

• Johann Zarco został zastąpiony przez Mikę Kallio w Red Bull KTM Factory Racing od wyścigu w Grand Prix Aragonii.

• Johann Zarco zastąpił Takaakiego Nakagami w rundach australijskiej, malezyjskiej i walenckiej, po decyzji japońskiego zawodnika, o operacji prawego ramienia po urazie odniesionym podczas mistrzostw. 

• Zawodnik Moto2, Iker Lecuona, przedwcześnie zadebiutował w MotoGP, zastępując Miguela Oliveirę na Tech3 w ostatnim wyścigu, który został odsunięty po kontuzji odniesionej podczas Grand Prix Australii. Lecuona wcześniej podpisał kontrakt z Tech3 w MotoGP, na najbliższy sezon, który rozpocznie się w 2020r.

Wyniki

Zwycięzcy

Punktacja 
Punkty przyznawane są piętnastu zawodnikom, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety.

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Klasyfikacja teamów

Klasyfikacja BMW M Award 
W tym roku zawodnicy MotoGP™ ponownie walczą o coś więcej niż tylko najlepszą pozycję na starcie w kwalifikacjach. Od 2003 roku najszybszy zawodnik w kwalifikacjach został uhonorowany nagrodą na koniec każdego sezonu. Nagroda: nowy samochód BMW M.

Klasyfikacja debiutanta roku

Klasyfikacja niezależnych kierowców i teamów

Liderzy klasyfikacji motocyklistów

Moto2

Listy startowe 
 

* - powrót do Moto2

♦ - debiutant w sezonie 2019

Zmiany kierowców 
•Jorge Martín dołączył do Moto2 do zespołu Red Bull KTM Ajo, w miejsce Miguela Oliveiry, który przeniósł się do MotoGP z KTM Tech 3. 

• Joan Mir przeniósł się do MotoGP i dołączył do Álexa Rinsa w zespole Team Suzuki Ecstar.

• Marco Bezzecchi i Philipp Öttl awansowali do Moto2 z Red Bull KTM Tech3, zastępując Bo Bendsneydera i Remy'ego Gardnera, którzy przenieśli się odpowiednio do NTS RW Racing GP i SAG Team.

• Thomas Lüthi powrócił do Moto2 z Dynavolt Intact GP po jednym sezonie w MotoGP, zastępując Xavi Vierge, który przeszedł do EG 0,0 Marc VDS, jako partner Álexa Márqueza.

• Sam Lowes powrócił do Gresini Racing. Lowes wcześniej rywalizował z Gresini Racing w sezonach 2016 w Moto2 i w 2017 w MotoGP. Jego miejsce zajął Joe Roberts.

• Jorge Navarro przeniesie się do Speed Up Racing, zastępując Danny Kent.

• Romano Fenati, który był na tymczasowej liście startowej, wycofał się z sezonu 2019 po tym, jak jego kontrakt z zespołem MV Agusta Reparto Corse Forward Racing został zakończony z powodu kontrowersyjnego incydentu podczas Grand Prix San Marino w 2018 roku. Wrócił do Moto3 z zespołem Marinelli Snipers.

• Nicolò Bulega awansował do Moto2 z zespołem Sky Racing Team VR46, w miejsce Francesco Bagnaia, który przeniósł się do MotoGP z Pramac Racing.

• Fabio Di Giannantonio awansował do Moto2 do zespołu Speed Up Racing, zastępując Fabio Quartararo, który awansował do MotoGP.

• Enea Bastianini awansował do Moto2 z Italtrans Racing Team, zastępując Mattię Pasiniego.

• Khairul Idham Pawi przeniósł się do Petronas Sprinta Racing, zastępując Niki Tuuliego.

• Jake Dixon zadebiutuje z zespołem Ángel Nieto. Został partnerem Xavi Cardelúsa, który zadebiutował w Moto2 po tym, jak w zeszłym roku pojawił się w wyścigach Moto2 jako kierowca z dziką kartą i zastępczy.

• Dimas Ekky Pratama i Somkiat Chantra, którzy awansowali odpowiednio z CEV Moto2 i CEV Moto3 dołączyli do zespołu IDEMITSU Honda Team Asia.

• Tetsuta Nagashima powrócił do zespołu SAG, zastępując Julesa Danilo.
Zmiany w zespole

• Tech 3 połączyło się z KTM-em, po wcześniejszej rywalizacji w Moto2 z własnym podwoziem.

• Zespół MV Agusta powrócił do wyścigów motocyklowych Grand Prix po 42 latach nieobecności, łącząc siły z Forward Racing, aby rywalizować w Moto2.

• Tasca Racing Scuderia Moto2 ponownie zmniejszyła się do jednego motocykla po tym, jak wcześniej rywalizował z dwoma w sezonie 2018.

• Zespół Marinelli Snipers wycofał się z Moto2.

• Ángel Nieto Team rozszerzył działalność o dwa motocykle w Moto2.

Przypisy 

!